Powerhouse – kompilacja zespołu Deep Purple z 1977 roku
 Powerhouse – pierwszy i jedyny album zespołu Powerhouse z 1986 roku